Лимес (граница)
 Гранична вредност